

Astronomia 
 Cratere Lagus – cratere sulla superficie di Dione

Persone 
 Daniel Lagus – teologo e scienziato tedesco
 Konrad Lagus – giurista e umanista tedesco
 Ruben Lagus – militare finlandese, maggior generale durante la guerra d'inverno e la guerra di continuazione